FCE steht für:
 Faraday Cup Electrometer
 Ferrovia Circumetnea, eine Nahverkehrsgesellschaft auf Sizilien
 Train Fianarantsoa-Côte Est, eine Bahnlinie auf Madagaskar
 First Certificate in English der Cambridge University
 Final Cut Express, ein Videoschnittprogramm von Apple

FCE ist die Abkürzung für folgende Sportvereine:
 1. FC Eintracht Bamberg
 FC Eichstätt
 FC Eilenburg
 FC Einheit Rudolstadt
 FC Einsiedeln
 FC Eisenach
 FC Emmenbrücke
 FC Energie Cottbus
 FC Erzgebirge Aue

FCE